BiH:
 Hadžići, grad i općina kod Sarajeva
 Hadžići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Hadžići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Hadžići (Ključ, BiH), naselje u općini Ključ
 Hadžići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Hadžići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Hadžići (Zagreb, Hrvatska), ulica u naselju Markuševec